Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Internationaux de Strasbourg 2009 des Damentennis in Straßburg. Insgesamt nahmen 31 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Straßburg